Total (álbum) — álbum da cantora brasileira Wanessa
Total (banda) — banda estadunidense
TOTAL Cargo — empresa brasileira de trasnporte de cargas
Total Linhas Aéreas — companhia áerea brasileira
Total S.A. — empresa multinacional francesa do setor petroquímico

Desambiguação